Ådön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ådön, Jakobstad, Österbotten, 
 Ådön, Nagu, Åboland,

Se även
Ådö

Robotskapade Finlandförgreningar